Dobryszyce (plaats), plaats in Polen
 Dobryszyce (gemeente), voormalige gemeente in Polen